Riberalta kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Riberalta (ort), Beni, 
 Riberalta (flygplats), 

Robotskapade Boliviaförgreningar